Gradac se poate referi la:

Bosnia și Herțegovina 
Gradac, un sat din comuna Derventa, Republica Srpska ;
Gradac, un sat din comuna Foča, Republica Srpska ;
Gradac, un sat din comuna Hadžići, cantonul Sarajevo, Federația Bosniei și Herțegovinei ;
Gradac, un sat din comuna Kakanj, cantonul Zenica-Doboj, Federația Bosniei și Herțegovinei ;
Gradac, un sat din comuna Kiseljak, cantonul Bosnia Centrală, Federația Bosniei și Herțegovinei ;
Gradac, un sat din comuna Ljubinje, Republica Srpska ;
Gradac, un sat din comuna Neum, Cantonul Herțegovina-Neretva, Federația Bosniei și Herțegovinei ;
Gradac, un sat din comuna Novo Goražde, Republica Srpska ;
Gradac, un sat din comuna Pale, Republica Srpska ;
Gradac, un sat din comuna Posušje, Cantonul Herțegovina de Vest

Croația 
 Gradac, Croația, un oraș
 Gradac, Ružić
 Gradac, Pleternica
 Gradac Našički

Muntenegru 
Gradac, un sat din comuna Pljevlja ;
Gradac, un sat din comuna Podgorica ;

Serbia 
 Gradac, Batočina 
 Gradac, Brus 
 Gradac, Ivanjica 
 Gradac, Raška
 Gradac, Sjenica
 Gradac, Tutin

Slovenia 
 Gradac, Metlika
 Grad Gradac

Vezi și
 Gradec